Села:
 Яремівка — Кіровоградська область, Світловодський район
 Яремівка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Яремівка — Харківська область, Ізюмський район
Залізниця:
 Яремівка — зупинний пункт Слов'янської дирекції Донецької залізниці